Den Namen Lupáč oder in seiner deutschen Form Lupac trugen folgende Personen

 Martin Lupáč (14. Jahrhundert), tschechischer Theologe
 Prokop Lupáč z Hlaváčova (um 1530–1587), tschechischer Schriftsteller und Historiker
 Margaretha Lupac (1910–1999), österreichische Stifterin siehe Margaretha Lupac Stiftung